«Киевская Русь. КРТ» () — семейно-развлекательный телеканал Украины. Ранее назывался КРТ.

«Киевская Русь. КРТ» — семейный православный телеканал социальной и просветительской направленности. Ориентирован на аудиторию в возрасте 18-65 лет. В центре внимания собственных программ телеканала — жизнь и проблемы людей. В интервью главного редактора телеканала Елены Вавиловой изданию «2000» говорится о намерении возрождать стандарты журналистики, возвращая доверие к телевидению как к источнику компетентной, достоверной и качественной информации.

История 
Первая передача вышла в эфир 26 апреля 2003 года в 6:30. Первый день своего вещания телекомпания «Киевская Русь — телевидение» выбрала не случайный. Начав существование в самый канун праздника Пасхи, в апреле 2003 года, канал КРТ изначально позиционировал себя как канал православный. Новая телекомпания получила лицензию Национального совета на вещание в течение 24 часов на территории Донецка и Донецкой области. Он создавался по благословению Московского патриархата и выполняет социальные функции в обществе. Начиналось новое телевидение с донецкой ТРК «Астра», выходившей в эфир на 37 ТВК. С тех пор канал активно расширял и продолжает расширять сеть вещания. И уже сегодня его могут смотреть жители более, чем 100 городов Украины и ближнего зарубежья.

30 июля 2020 года у телеканала была аннулирована лицензия на вещание, в связи с гомофобными высказываниями в прямом эфире, а также трансляцией парада ко Дню Победы в Белоруссии, что вызвало несколько митингов, в связи с этим была отобрана лицензия на вещание.

21 августа 2020 года в 15:00 телеканал прекратил вещание.

Ребрендинг 
28 сентября 2019 года телеканал начал вещание по новой эфирной сетке, сменив также название и логотип. Изменения коснулись всех программ канала, а также качества вещательного сигнала (HD 16:9). Вместе с перезапуском телеканала обновился и его сайт, где появилась онлайн-трансляция.

Зона вещания 
Телеканал «Киевская Русь. КРТ» вещал во всех городах Украины с населением от 50 тысяч человек, охватывая более 17,5 млн жителей. Телевизионный сигнал канала транслировал более 380 кабельных провайдеров Украины, 8 эфирных передатчиков и спутник Astra 4-A. Также канал был доступен в Smart-TV.

Программы собственного производства 
На собственной студии телеканала, которая находится в Киеве, снимаются следующие телевизионные программы:

 Развлекательное шоу «Утреннее настроение»
 Вечерняя аналитическая программа «Прайм. Аналитика»
 Интервью «Счастливая женщина»
 Телевизионный автопортрет «Alter Ego»
 Историческая программа «Артефакт»
 Просветительская программа «Лестница в небо»
 Социальное ток-шоу «Шах и мат»
 Авторская программа «Без протокола»
 Авторская программа «Люди и власть»
 Авторская программа «Топ-блогеры Украины»

Бывшие:

 Возвращение кота Сметанкина (другие названия — «В гостях у кота Сметанкина» и «Истории кота Сметанкина») — детская развлекательная программа с ведущим-игрушечным котом Сметанкиным. Выходила с 2006 по 2020 год до закрытия канала.

Примечания 

Телеканалы Украины
Компании Киева
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на украинском языке
HD-телеканалы
Телеканалы, прекратившие вещание в 2020 году